Teddy (motorfiets)
 Teddybeer
 Theodore Roosevelt, bijgenaamd "Teddy", president van de Verenigde Staten
Theodorus (naam) een voornaam